Der Rajon Turijsk (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Wolyn in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Turijsk.

Geographie 
Der Rajon lag im Westen der Oblast Wolyn und grenzte im Norden an den Rajon Stara Wyschiwka, im Nordosten an den Rajon Kowel, im Südosten an den Rajon Roschyschtsche, im Süden an den Rajon Lokatschi, im Südwesten an den Rajon Wolodymyr sowie im Westen an den Rajon Ljuboml. Das ehemalige Rajonsgebiet wird vom Fluss Turija durchflossen, das Wolhynische Hochland prägt vor allem den Süden des Rajons.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Kowel und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis 1959, als ihm große Teile  des Rajons Lukiw angeschlossen wurden, am 30. Dezember 1962 erfolgte dann die Auflösung des Rajons, seine Fläche wurde dem Rajon Kowel zugeschlagen. Dieser Zusammenschluss wurde allerdings am 4. Januar 1965 wieder rückgängig gemacht, 1991 wurde der Rajon dann ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Kowel sowie kleineren Teilen im Südwesten an den Rajon Wolodymyr.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 2 Siedlungsratsgemeinden, 13 Landratsgemeinden und 1 Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren. Die ehemalige Landratsgemeinde Hajky war seit 2016 ein Teil der Landgemeinde Owadne.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Siedlungen städtischen Typs
 74 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Turijsk
Rajon Kowel
Rajon Wolodymyr
Aufgelöst 2020